Overspanning (bouwkunde)
 Overspanning (elektriciteit)
 Overspanning (elektrochemie)
 synoniem van overspannenheid